Хиралност је особина просторне асиметрије која може да се односи на:

 Хиралност (хемија)
 Хиралност (физика)
 Хиралност (математика)